Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 2002/2003 – 60. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu UEFA sezonu 2003/2004. Tym razem trofeum wywalczył Bayern Monachium. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Uczestnicy

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 28 sierpnia–1 września 2002
 Runda 2: 5–6 listopada 2002
 Runda 3: 3–4 grudnia 2002
 Ćwierćfinał: 4–5 lutego 2003
 Półfinał: 4–5 marca 2003
 Finał: 31 maja 2003 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 28 sierpnia do 1 września 2002 roku.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano 5 i 6 listopada 2002 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano 3 i 4 grudnia 2002 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano 4 i 5 lutego 2003 roku.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 4 i 5 marca 2003 roku.

|}

Finał

Statystyki 
{| width=100%
|
Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w Niemczech
2003 w Niemczech
!